Obroczna – osada w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Obroczna – potok, dopływ Lepietnicy w zlewni Czarnego Dunajca